Amphoe Borabue (in Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Zentrum der Provinz Maha Sarakham. Die Provinz Maha Sarakham liegt im Zentrum der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Borabue grenzt an die folgenden Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Kosum Phisai, Mueang Maha Sarakham, Wapi Pathum, Na Chueak und Kut Rang. Alle Amphoe liegen in der Provinz Maha Sarakham.

Geschichte 
Amphoe Borabue wurde 1897 unter dem Namen Patchim Sarakham () eingerichtet. 1913 wurde er in Thakhon Yang () umbenannt. Im Jahr 1914 verlieh ihm der Gouverneur von Maha Sarakham den neuen Namen Borabue (zunächst als  geschrieben, später zu  verkürzt).

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Borabue ist in 15 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 206 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Fehlende Nummern (Geocodes) beziehen sich auf die Tambon, die heute zu Kut Rang gehören.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Borabue (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Borabue.

Außerdem gibt es 15 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Borabue (Thai: )
 Bo Yai (Thai: )
 Wang Chai (Thai: )
 Nong Muang (Thai: )
 Kamphi (Thai: )
 Non Rasi (Thai: )
 Non Daeng (Thai: )
 Nong Chik (Thai: )
 Bua Mat (Thai: )
 Nong Khu Khat (Thai: )
 Wang Mai (Thai: )
 Yang (Thai: )
 Nong Sim (Thai: )
 Nong Ko (Thai: )
 Don Ngua (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zu Amphoe Borabue von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Borabue